Veredicto es el nombre de dos programas de televisión:

 Veredicto (programa de televisión chileno) emitido en Chile entre 2007 a 2011.
 Veredicto (programa de televisión colombiano), emitido por la programadora NTC TV desde 2008.